Pieni Lehmisaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Pieni Lehmisaari (ö i Mellersta Finland), Äänekoski, 
 Pieni Lehmisaari (ö i Södra Karelen), Villmanstrand, 

Robotskapade Finlandförgreningar